Gallop steht für:

 Gallop (Studio), japanisches Animationsstudio

Gallop ist der Familienname folgender Personen:
 Cindy Gallop (* 1960), britische Werbeberaterin und Unternehmerin
 Clive Gallop (1892–1960), britischer Automobilrennfahrer, Ingenieur und Kampfflieger
 Geoff Gallop (* 1951), ehemaliger Premierminister von Western Australia
 Martin Gallop (* 1962), kanadischer Musiker

Siehe auch:
 Gallup
 Galopp